Вулиця Ворошилова — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається від вул. Нечуя-Левицького, закінчується перехрестям з пров. Леніна. Названа на честь радянського військового керівника К. Ворошилова.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 С.

Вулиці Сміли, названі на честь людей